Bergsregementet kan avse två värvade infanteriförband inom svenska armén med skiftande namn efter sina regementschefer:
Bergsregementet (äldre), verksamt 1674–1658 och 1693–1719.
Bergsregementet (yngre), vaverksamt åren 1709–1808, känt som Jägerhornska regementet 1801–1898.